Саррия:

 Саррия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Саррия — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Саррия — футбольный стадион в городе Барселона, Испания.